Stade GSP peut désigner :
 Stade GSP, le stade de 1902, dit  ;
 Stade GSP, le stade complété en 1999.